Кетеринг има више значења:
 Кетеринг
 Кетеринг (Мериленд)
 Кетеринг (Охајо)